Alexander Sergejewitsch Golowin ist der Name folgender Personen:

*Alexander Sergejewitsch Golowin (Eishockeyspieler) (* 1983), russischer Eishockeyspieler
Alexander Sergejewitsch Golowin (Fußballspieler) (* 1996), russischer Fußballspieler